Kapu – kocsibejáró, nagyméretű ajtó
Kapu – 1988-ban alapított kulturális és közéleti folyóirat
Kapu – a krikett tartozéka
Kapu – több labdajáték tartozéka